Никола Лазаров Геров Нишков е български общественик от Възраждането.

Биография 
Нишков е роден в 1802 година в разложкото село Долно Драглища. Баща му Лазар е ктитор на църквата „Свети Димитър“ (1835) и представител на християните пред османския съд. Дядо му Геро е преселник от Ниш и по него получават фамилното си име. Никола Нишков забогатява и става хаджия. В 1825 година се жени за Минка Тончова. Построява хан, наречен Хаджиниколов или Драгалишки, в Мехомия. Служи като църковен епитроп и ктитор и векил на църквата „Свети Димитър“. Кмет е на селото от 1840 до 1845 година. В 1876 година е член на казалийския съвет. След Руско-турската война от 1878 година и Кресненско-Разложкото въстание, в което участва синът му Михаил Нишков, емигрира с него в Свободна България и се установяват в Златица, където почти веднага умира.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Хора от област Благоевград
Български хаджии
Кметове в Османската империя